Le transport terrestre peut désigner :
 le transport routier ;
 le transport ferroviaire.
 exemple : une voiture, un camion, une moto, un bus, un train, un tramway

Voir aussi 
 Le transport aérien
 Le transport maritime
 Le transport fluvial
 L'intermodalité, pour le transport de voyageurs
 Le transport intermodal, pour le transport de marchandises
 Transports dans l'Antiquité
 Histoire des routes

Homonymie de transport